Ву́лиця Вільге́льма Пі́ка — назва вулиць у деяких нині окупованих населених пунктах України. Також колишня радянська назва вулиць в населених пунктах України.

 Вулиця Вільгельма Піка — вулиця в місті Донецьк.

 Вулиця Вільгельма Піка — колишня назва вулиці Пантелеймона Куліша в місті Запоріжжя.
 Вулиця Вільгельма Піка — колишня назва вулиці Ружинської в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей